ЮВС — аббревиатура от Юный Ворошиловский стрелок кто это за человек? 

 ЮВС — аббревиатура от Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей